Кусь — река в Костромской области России. Устье реки находится в 81 км по правому берегу реки Нёмды. Длина реки составляет 86 км, площадь водосборного бассейна — 629 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000014046.

Притоки 
(км от устья)
 река Пережога (пр)
 23 км: река Добриха (лв)
 река Хлоповица (пр)
 36 км: река Яхренка (лв)
 река Лубянка (пр)
 56 км: река без названия у дер. Филино (лв)
 66 км: река Саха у села Трифон (лв)
 70 км: река без названия у дер. Дегтярёво (пр)

Примечания 

Притоки Нёмды
Реки Островского района Костромской области
Реки Антроповского района
Реки Кадыйского района